Geel (kleur), een kleur
Geel (stad), een gemeente en stad in de provincie Antwerpen
Geel-Centrum, de stad in engere zin
Gele kaart, een waarschuwing bij diverse sporten
Het geel, een vogelziekte

Belgisch persoon
Dimpna van Geel, heilige uit de zevende eeuw

Nederlandse personen
Cees Geel, acteur
Chr.J. van Geel, dichter en tekenaar
Jacob Geel, literator, filoloog en bibliothecaris
Jacobine Geel, theologe, televisiepresentatrice en columniste
Joost van Geel, schilder en dichter
Martin van Geel, voormalig profvoetballer en technisch directeur bij AFC Ajax
Pieter van Geel, politicus